Сарос 157 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень, із яких 55 відбудуться до 3000 року. Серія почнеться із часткового сонячного затемнення 21 червня 2058 і досягне кільцеподібних затемнень 25 серпня 2166. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 22 березня 2509 до 12 квітня 2545. Стадія повних затемнень триватиме від 24 квітня 2563 до 21 квітня 3158. Серія закінчиться частковим затемненням 17 липня 3302. Найдовша тривалість повного затемнення буде 5 хвилин 57 секунд 31 липня 2725.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 157 на сайті НАСА

Сарос